Буйон ():

Топоним 
 Буйон  — укреплённый город в провинции Люксембург (Бельгия)
 Буйон — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи (Франция)
 Буйон () — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Буйон () — герцогство в Арденнах, до 1095 года синьория Готфрида Бульонского, с 1830 года — часть Бельгии

Персоналии 
 Буйон, Жан-Кристоф (род. 1969) — французский автогонщик.
 Буйон, Кристоф (род. 1969) — французский политик.
 Буйон, Франсис (род. 1975) — американский хоккеист.

Другое 
 «Буйон Шартье» — парижский ресторан

См. также 
 Бульон (значения)